

Anno 
 600 – (DC in numeri romani) è un anno bisestile del VI secolo 
 600 a.C. 
 Anni 600 – decennio che comprende gli anni dal 600 al 609 inclusi
 Anni 600 a.C. – decennio che comprende gli anni dal 609 a.C. al 600 a.C. inclusi.

Automobili 
 Fiat 600
 Fiat 600 Multipla
 Fiat Seicento
 Rover Serie 600, prodotta dal 1993 al 1999 dal Gruppo Rover

Codici 
 600  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico TLC Observatory, nella località di Casa Ronco, nella città metropolitana di Bologna

Astronomia 
 600 Musa è un asteroide della fascia principale del sistema solare.

Matematica 
 600 (numero) – numero naturale